EVD steht als Abkürzung für:

 Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement, seit 2013 Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
 Eislauf-Verein Dresden, ein Sportverein aus Dresden
 Eissportverein Duisburg, siehe Füchse Duisburg
 Elektronisches Verwaltungsdokument, siehe Excise Movement and Control System (EMCS)
 Energie Vertrieb Deutschland, eine Tochtergesellschaft der 1993 in Aarhus gegründeten Energi Danmark
 EnergieVerbund Dresden, Energieversorgungsunternehmen in Ostsachsen, siehe Drewag und ENSO Energie Sachsen Ost (ENSO)
 Enhanced Versatile Disc, ein optisches Speichermedium
 Entry Vehicle Demonstrator, ein unbemanntes Experimental-Raumschiff
 Epizootische Virusdiarrhoe, eine durch Virusinfektion verursachte Schweinekrankheit, siehe Porzine Epidemische Diarrhoe
 Europäische Volksbewegung Deutschlands, ehemalige deutsche Partei, siehe Sammlung zur Tat
 Eva Downs, Flughafen im Northern Territory, Australien (IATA-Code)
 Evangelischer Volksdienst, ehemalige deutsche Partei (als regionale Bezeichnung), siehe Christlich-Sozialer Volksdienst
 CTS Eventim, deutsches Ticketing-Unternehmen (SDAX-Börsenkürzel)
 Externe Ventrikeldrainage, ein therapeutisches Verfahren

EvD steht als Abkürzung für:
 Einsatzleiter vom Dienst der Feuerwehr

Abkürzung